Duccio Tessari (1926-1994), réalisateur italien.
 Fiorenza Tessari (née en 1968), actrice italienne.
 Girolamo Tessari (1480-1561), peintre italien.